Musica classica
 classica – nel ciclismo su strada la corsa di un giorno di tradizione consolidata
 Classica – un'emittente televisiva satellitare
 Classica – un album dei Novembre